Lapaza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rumex acetosa; o 
 el nombre común de la planta Rumex crispus.